Ольхово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ольхово — деревня в Волковысском районе Гродненской области.

Россия 
 Ольхово — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Ольхово — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Ольхово — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Ольхово — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Ольхово — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Ольхово — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Ольхово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Ольхово — деревня в Воткинском районе Удмуртии.

См. также 
 Ольхово-Барское — деревня в Островском районе Псковской области России.
 Ольхово-Рогское сельское поселение — муниципальное образование в Миллеровском районе Ростовской области России.